Вільвока́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 65 км на південь від Ліона, 55 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 495 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1245,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вільвоканс 
 Вільвоканс на сайті французького Національного інституту географії
 Вільвоканс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільвоканс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільвоканс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільвоканс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш